UG son unas siglas que pueden hacer referencia a:

 Universidad de Guayaquil; o
 Universidad de Guanajuato.

Siglas